Urbania – miejscowość i gmina we Włoszech, w regionie Marche
 Urbania – amerykański thriller w reżyserii Jona Sheara z 2000 r.